Ténenkou Cercle é uma subdivisão administrativa da região Mopti do Mali. A sua sede é a cidade de Ténenkou, que é também sua maior cidade.  A Cercle é ainda dividido em Arrondissements e Comunas, embora as reformas administrativas desde 1999, comunas viram super sede administrativa do papel do antigo Arrondissements. A população de Ténenkou Cercle em 1998 era 142.806 pessoas.

Ele contém as seguintes Comunas:
 Dialloube
 Diafarabe
 Diaka
 Diondori
 Kareri
 Ouro Ardo
 Ouro-Guire
 Sougoulbe
 Ténenkou
 Togoro-Kotia
 Toguere-Coumbe

Ver PROJET DE RÉFORME DU SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU MALI : Governo do Mali, Projeto de Reforma do Setor das Telecomunicações. (2001-2002).  Site inclui os dados demográficos de 1998, para todos os Cercles e Municípios, bem como a estrutura administrativa de 2001.  Cartographie des infrastructures communales du Mali e  Prévisions de desserte des communes pour la période de 2001-2005.
Regiões, Cercles e Lugares no Mali, African Development Information Services Database. Contém lista dos Arrondissements, em cada página de Cercle, bem como algumas Comunas e lugares de interesse em cada Cercle.

Cercles do Mali